

Geografia
 Fiorino – frazione di Voltri, all'estremità occidentale del comune di Genova
 Fiorino – frazione di Montescudaio in provincia di Pisa

Numismatica
 Fiorino – unità monetaria diffusa in Europa
 Fiorino arubano – valuta di Aruba
 Fiorino austro-ungarico – antica valuta dell'Impero austro-ungarico
 Fiorino d'oro – antica moneta di Firenze
 Fiorino della Antille Olandesi – valuta di Curaçao e Sint Maarten 
 Fiorino di Danzica – antica valuta della Città Libera di Danzica
 Fiorino inglese – moneta inglese medievale e moderna
 Fiorino olandese – antica valuta dei Paesi Bassi
 Fiorino renano – antica valuta della zona del Reno
 Fiorino surinamese – antica valuta del Suriname
 Fiorino toscano – antica valuta del Granducato di Toscana
 Fiorino ungherese – valuta dell'Ungheria
 Nuovo fiorino di Slavonia e Moravia – valuta locale fuori corso della minoranza ungherese dei Monti Tatra

Persone
Filippo Fiorino – politico italiano
Maurizio Fiorino – artista italiano
Paolo Fiorino – attore italiano

Altro
 Fiat Fiorino – piccolo furgone prodotto dalla FIAT
 Fiorino – razza di canarino creata a Firenze
 Il Fiorino – quotidiano economico-finanziario italiano degli anni sessanta del '900, diretto dal deputato democristiano Luigi D'Amato

Pagine correlate 
Fiorini (disambigua)

Altri progetti